Finer ist der Familienname folgender Personen:

 Herman Finer (1898–1969), britischer Staatswissenschaftler
 Jem Finer (* 1955), britischer Musiker und Songwriter
 Samuel Finer (1915–1993), britischer Politikwissenschaftler
 Sarah Dawn Finer (* 1981), schwedische Sängerin, Songwriterin und Schauspielerin